Bednar, później bednarz – sługa książęcy w słowiańskim grodzie.

Bednarami, a prawdopodobnie także spądownikami i łagiewnikami, nazywano grupę książęcej ludności służebnej zajmującej się we wczesnym średniowieczu wyrobem naczyń z klepek drewnianych. Zamieszkiwali w grodach, podgrodziach lub wsiach służebnych.

Bibliografia
 Lech Leciejewicz (red.): Mały słownik kultury dawnych Słowian. Wiedza Powszechna, Warszawa 1999. 

Kultura słowiańska
Bednarstwo
Zawody rzemieślnicze